David Fuster (Oliva, 3 de fevereiro de 1982) é um futebolista profissional espanhol que atuava como meia.

Títulos 
Olympiakos
 Superleague Grega  (5): 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014-2015
 Copa da Grécia (2): 2012, 2013

Ligações Externas
Perfil no oGol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol